Зея () е град в Амурска област, Русия. Разположен е на река Зея, 530 km северно от Благовешченск. Административен център е на Зейски район. Към 2016 г. населението на града е 23 734 души.

История 
Селището е основано през 1879 г. под името Зейски Склад, като център за провизии във връзка с изследването на Зейския басейн за злато. През 1906 г. е преименувано на Зея-Пристан и получава статут на град. През 1913 г. получава сегашното си име. Зея е от основните производители на злато в Русия до откриването на златните залежи в Колима. През 1964 г. тук е построена Зейската ВЕЦ, втората по мощност в Далечния Изток на Русия.

Население

Климат 
Климатът тук е умереноконтинентален. Средната годишна температура в града е −1,7 °C. Най-високата температура измерена тук е 40 °C, а най-ниската – -48,9 °C.

Икономика 
Икономиката на града е основно свързана с производството на електроенергия от Зейската ВЕЦ. Също така са застъпени златодобивът и дърводобивът.

Източници 

Градове в Амурска област